Drachenbuch steht für:
 Drachenbuch (Compilerbau), verschiedene Fassungen eines Standardwerks zum Compilerbau von Aho, Lam, Sethi, Ullman
 Drachenbuch (Ditte Bandini), ein stilistisch an Sachbücher angelehntes und humoristisches Werk über die Mythologie der Drachen von Ditte Bandini

Siehe auch:
 The Dragon Book of Verse, eine bekannte Auswahl an traditionellen, modernen englischen Versen von Michael Harrison und Christopher Stuart-Clark